Зерновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Зерновское сельское поселение — входит в Черемховский район Иркутской области
 Зерновское сельское поселение — входит в Красногвардейский район Республики Крым
 Зерновское сельское поселение — входит в Сакский район Республики Крым
 Зерновское сельское поселение — входит в Дергачёвский район Саратовской области